Charlestown Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Charlestown Township (Indiana)
 Charlestown Township (Minnesota)
 Charlestown Township (Ohio)
 Charlestown Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Charleston Township